Биишев — башкирская фамилия. Известные носители:

Мужчины:
 Биишев, Ахмедулла (1896 −1937) — председатель ЧК Башкирии в 1919, председатель СНК и секретарь обкома партии в 1921.

Женщины:
 Биишева, Зайнаб Абдулловна (1908—1996) — народный писатель Башкортостана.